För damernas turnering, se Europamästerskapet i vattenpolo för damer 2016.
Europamästerskapet i vattenpolo för herrar 2016 spelades mellan 10 och 23 januari 2016 i Belgrad, Serbien.

Kvalificerade lag

Gruppspel
Alla lag i gruppspelet avancerade vidare till kvartsfinaler.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

9:e–16:e plats

Kvartsfinaler om plats 9–16

Semifinaler om plats 13–16

Semifinaler om plats 9–12

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

5:e–8:e plats

Semifinaler om plats 5–8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutplaceringar

Referenser 

Europamästerskapet i vattenpolo för herrar
Vattenpolo i Serbien
2016 i Serbien
Sportevenemang i Serbien
Sport i Belgrad